Пуна (Анди) — плоскогір'я в Андах, на півночі має назву Альтіплано і на півдні Пуна-де-Атакама
 Пуна (луги) — тип рослинності, альпійських кущів і лугів, поширений на вказаному плато
 Пуна (округ) — один з округів острова Гаваї
 Пуна (острів) — острів біля узбережжя Еквадора
 Пуна (Індія) — місто в Індії